Костюковский — топонимическая фамилия; имеет женскую форму Костюковская.

Известные носители:
 Костюковский, Борис Александрович (1914—1992) — русский советский писатель, публицист.
 Костюковский, Яков Аронович (1921—2011) — советский поэт, драматург и сценарист, писатель-сатирик, журналист, военный корреспондент.

См. также 
 Костюковский сельсовет — сельское поселение в Свободненском районе Амурской области.